Characiformes é uma ordem de peixes actinopterígeos, constituída por aproximadamente 270 gêneros e mais 1700 espécies entre os quais estão piranha, lambari, curimba, dourado. O grupo é exclusivo de ambientes de água doce e tem distribuição gondwanica, com representantes na África e na América (do sul da América do Norte, América Central e América do Sul). Esta Ordem destaca-se tanto pela grande diversidade de espécies, como pela grande diversidade morfológica, ecológica e de amplitude de tamanho, como por exemplo Hydrocynus goliath que é um predador de grande porte alcançando aproximadamente um metro e meio de comprimento total, e Cyanogaster noctiva que possui aproximadamente 15 milímetros.

Distribuição 
Os peixes da ordem Characiformes habitam exclusivamente ambientes de água doce e tem distribuição principalmente na região neotropical (do sul da América do Norte, América Central e América do Sul) onde se concentra a maioria das famílias e espécies de Characiformes, e na África onde ocorrem aproximadamente 210 espécies  das famílias Distichodontidae, Citharinidae, Alestidae e Hepsetidae. A presença de representantes do gênero Chalceus, família Alestidae, tanto na África como na América é uma evidencia de que a ordem Characiformes habitavam a Gondwana, ou seja, aparentemente a ordem Characiformes é mais antiga do que o evento vicariante que separou o continente americano e africano.

Morfologia externa
Em geral os Characiformes apresentam corpo recoberto por escamas; nadadeira adiposa; nadadeira pélvica com raios variando de 5-12; nadadeira anal de curta a moderadamente longa, podendo ter até 45 raios; linha lateral curvada para baixo, às vezes incompleta.
Alguns Characiformes são muito coloridos, assim como Paracheirodon axelrodi (popularmente conhecido como peixe-neon) e muitos outros peixes ornamentais conhecidos como tetras. Entretanto muitos outros representantes desta ordem apresentam um colorido prateado, como peixes dos gêneros Hydrolycus (peixe-cachorra) e Prochilodon (curimbatá).

Taxonomia 
A ordem dos Characiformes está incluída na serie Otophysi, dentro da superordem Ostariophysi, que é caracterizada pela presença de uma estrutura chamada Aparelho de Webber. Dentro desta serie estão incluídas também as ordens Siluriformes, Cypriniformes e Gymnotiformes.

Filogenia:

Famílias 

Mattox, G.M.T., Britz, R., Toledo-Piza, M. & Marinho, M.M.F. (2013): Cyanogaster noctivaga, a remarkable new genus and species of miniature fish from the Rio Negro, Amazon basin (Ostariophysi: Characidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 23 (4) [2012]: 297-318.
Moreira, C.R. 2007. Relações filogenéticas na ordem Characiformes (Teleostei: Ostariophysi). Tese de doutorado não publicada, Universidade de São Paulo, 468p.
Nelson, Joseph, S. (2006). Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-25031-7.; Buckup P.A.: "Relationships of the Characidiinae and phylogeny of characiform fishes (Teleostei: Ostariophysi)", Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes, L.R. Malabarba, R.E. Reis, R.P. Vari, Z.M. Lucena, eds. (Porto Alegre: Edipucr) 1998:123-144.
http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp

Actinopterygii
!